Ху́ттунен () — финская фамилия. Известные носители:

 Хуттунен, Арви Иванович (1922—2020) — советский и российский художник.
 Хуттунен, Иван Матвеевич (1927—2010) — прессовщик, Герой Социалистического Труда (1966).
 
 
 Хуттунен, Эви (1922—2015) — финская спортсменка.
 Хуттунен, Эркки (1901—1956) — финский архитектор.